Reerslev kan henvise til flere stednavne:

 Reerslev (Kalundborg Kommune) – landsby i Reerslev Sogn, Kalundborg Kommune
 Reerslev (Høje-Taastrup Kommune) – by i Reerslev Sogn, Høje-Taastrup Kommune